Pangadegan (Pagelaran), een plaats in Indonesië
Pangadegan (Wangon), een plaats in Indonesië
Pangadegan (Rancakalong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing